Das Königliche Schloss auf dem Dedinje (kyrillisch Краљевски двор) in Belgrad, Serbien befindet sich zusammen mit dem Beli dvor auf dem höchsten Hügel Dedinjes auf einem Grundstück mit einer Fläche von 135 ha. Im Komplex des Königlichen Schlosses liegt die Kapelle des Hl. Apostel Andreas, die mit dem Königsschloss mit einer Kolonnade verbunden ist.

Das Königsschloss ist auf Geheiß König Alexandar I. Karadordević zwischen 1921 und 1929 erbaut worden. Es ist ein Neobyzantinisches Bauwerk aus weißem Marmor.

Im Erdgeschoss sind die im Stil der Neorenaissance gehaltene  Bibliothek, das Königliche Kabinett, der Goldene Salon, die Festhalle und der Neobarocke Blaue Salon. Unter den Gemälden ragen vor allem das Gemälde der Heiligen Familie von Jacopo Palma des Älteren im Goldenen Salon sowie Venus und Adonis von Nicolas Poussin im Blauen Salon heraus. Im Schloss befinden sich des Weiteren Marmorskulpturen von Ivan Mestrović (Selbstbildnis, Miloš Obilić, Sphinx), Toma Rosandićs (Njegoš) und zwei römische Kopien von Lysipps Ringern.

Die Räumlichkeiten im ersten Geschoss wurden 2003 den Erben der Königsfamilie als private Gemächer überlassen, die dort häufig Benefizveranstaltungen organisieren, während das restliche Schloss weiterhin öffentliches Museum ist.

Im Untergeschoss befinden sich Räumlichkeiten, die nach Vorbildern des Kremls geschmückt sind. Hier ist auch die Halle von Dušans Hochzeit, die nach Motiven der gleichnamigen Volksdichtung geschmückt ist, sowie ein Kino.

Weblink 

 Offizielle Seite des Königlichen Schlosses auf dem Dedinje

Museum in Belgrad
Geschichte Belgrads
Bauwerk des Historismus in Belgrad
Schloss in Serbien
Neobyzantinisches Bauwerk in Serbien
Schloss in Europa
Erbaut in den 1920er Jahren